Az Amerikai Haditengerészet kötelékében Tennessee állam nevét két hadihajóosztály viselte:

 Tennessee osztály (cirkálók) – USS Tennessee (ACR 10), USS Washington (ACR 11), USS North Carolina (ACR 12), USS Montana (ACR 13).
 Tennessee osztály (csatahajók) – USS Tennessee (BB 43), USS California (BB 44).